Акке́м — многозначный термин.

 Аккем (приток Катуни) — река в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, берущая начало из Аккемского ледника.
 Аккем (приток Каракола) — река в Онгудайском районе Республики Алтай.
 Аккем — метеостанция на Аккемском озере.

См. также
 Аккемское озеро — находится в Алтайских горах у подножия горы Белуха.
 Аккемский ледник (также ледник Родзевича) — расположен в Алтайских горах на северном склоне горы Белуха.